Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2013 (od nazwy sponsora Enea Super Puchar 2013) – druga edycja rozgrywek o Superpuchar Polski rozegrana 16 października 2013 roku w hali Arena w Poznaniu, zorganizowana przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej (PLPS).

W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz Polski w sezonie 2012/2013 -  oraz zdobywca Pucharu Polski 2013 - . Po raz pierwszy zdobywcą Superpucharu Polski została , która oprócz pucharu otrzymała także nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł.

MVP spotkania wybrany został zawodnik Asseco Resovii - Dawid Konarski. Otrzymał on nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Zobacz też 
 PlusLiga (2012/2013)
 PlusLiga (2013/2014)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2012/2013)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2013/2014)

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2013 w piłce siatkowej
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Poznaniu
2013 w Poznaniu